Ženská čtyřhra ASB Classic 2018 probíhala v úvodní lednový týden roku 2018. Do deblové soutěže aucklandského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemsko-švédský pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit. Bertensová nastoupila do paralelně probíhajícího Brisbane International, jehož deblovou soutěž vyhrála.

Vítězem se stal nenasazený pár složený z bývalé italské světové jedničky ve čtyřhře Sary Erraniové a Nizozemky Bibiany Schoofsové, který ve finále zdolal japonské turnajové jedničky Eri Hozumiovou s Miju Katovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Erraniová vybojovala dvacátý sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Schoofsovou to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Eri Hozumiová /  Miju Katová (finále)
  Nao Hibinová /  Darija Juraková (semifinále)
  Naomi Broadyová /  María Irigoyenová (1. kolo)
  Arina Rodionovová /  Maryna Zanevská (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic 2018